Maid to Order – cortometraggio del 1923 diretto da Scott Darling
Maid to Order – film del 1931 diretto da Elmer Clifton
Maid to Order – film del 1939 diretto da Charles E. Roberts
A servizio ereditiera offresi (Maid to Order) – film del 1987 diretto da Amy Holden Jones